Келбали Нахичеванский:
 Нахичеванский, Келбали Хан Эхсан Хан оглы (1824—1883) — российский военачальник, генерал-майор.
 Нахичеванский, Келбали Хан Джафаркули Хан оглы (1891—1931) — военный деятель России, Азербайджана и Ирана.